Бресница — название населённых пунктов:

Сербия 
 Бресница (Коцелева) — село в общине Коцелева.
 Бресница (Чачак) — село в общине Чачак.
 Бресница (Босилеград) — село в общине Босилеград.
 Бресница (Вране) — село в городском поселении Вране.
 Бресница (Звечан) — село в общине Звечан.

Хорватия 
 Бресница (Плетерница) — село в обшине Плетерница.

См. также